G1-b (так же G1b, G1 b, GIb и пирамида Мерититес I) — одна из четырёх пирамид-спутниц пирамиды Хеопса. Расположена на территории восточных гробниц с восточной стороны пирамиды Хеопса в Некрополе Гизы. Находится между пирамидами G1a и G1c. Построена во времена IV династии. Египтологи Марк Ленер и  считают что пирамида была построена для дочери Снофру царицы , однако Захи Хавасс полагает, что пирамида принадлежала матери Джедефры царице Нубет. Размер основания пирамиды 50 м, первоначальная высота 30 м. В настоящее время пирамида ниже первоначальной высоты.

Галерея

См. также 
 Список египетских пирамид
 Пирамида G1-d

Литература 
 Mark Lehner, The complete pyramids, 1997, p. 116

Ссылки 

 Giza Satellites  

Египетские пирамиды
Плато Гиза